Federal Courthouse and Post Office ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Federal Courthouse and Post Office (Mankato, Minnesota), NRHP-ID 80001945
 Federal Courthouse and Post Office (Moorhead, Minnesota), NRHP-ID 80002015